Медици́нский университе́т Астана — высшее учебное медицинское учреждение в городе Астана, основанное по приказу Совета Министров КазССР от 26 октября 1964 года. Первоначально университет носил название Целиноградский Государственный Медицинский Институт (ЦГМИ), в 2009 году был переименован в Медицинский университет Астана и стал первым акционерным обществом среди медицинских вузов Казахстана.

История

Открытие института 
Постановление об открытии института было принято 26 октября 1964 года Советом Министров КазССР. Организатором и координатором будущего института был назначен кандидат медицинских наук А. Р. Рахишев. Начиная с октября 1964 года для преподавательской деятельности в ЦГМИ прибыли преподаватели из Алматы, среди них кандидаты медицинских наук Станислав Дмитриевич Полетаев и П. А. Пак, а также кандидат наук, заведующая кафедрой биологии Р. Н. Гагарина. К 5 ноября в институте числилось 15 преподавателей и были организованы кафедры биологии, латинского языка, нормальной анатомии, иностранных языков и несколько позже кафедры химии и физики. Занятия в институте начались 12 декабря 1964 года.

Правление ВУЗа 
Первым ректором института в 1964 году был назначен кандидат медицинских наук Станислав Дмитриевич Полетаев, работавший в Казахском научно-исследовательском институте туберкулёза заместителем директора по научной работе. Проректором по учебной работе назначили доцента, кандидата медицинских наук А. Р. Рахишева, ранее работавшего в Карагандинском медицинском институте. Он же возглавил и одну из первых кафедр — нормальной анатомии. Методическую комиссию, организованную в мае 1965 года, возглавил доцент Ф. С. Балакин. Функции Учёного Совета выполняло межкафедральное совещание вплоть до 22 июня 1965 года, когда приказом Министерства здравоохранения КазССР был утвержден первый состав Ученого Совета института в составе 17 человек. При Полетаеве были сформированы все основные кафедры института и построено первое студенческое общежитие. В 1970 году на смену Полетаеву пришёл кандидат медицинских наук, доцент Николай Михайлович Хоменко. В этом же году в институте открылся диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по специальностям «Хирургия» и «Нормальная анатомия», ставший первым в Астане. Также было начато строительство двух новых корпусов общежития и была проведена модернизация лекционных залов. После Хоменко, в 1978 году, институт возглавил профессор Валентин Гаврилович Корпачев, крупный ученый-патофизиолог и основоположник экспериментальной реаниматологии в Республике Казахстан. В институте были организованы клубы по интересам, были достроены студенческие общежития.

С 1997 года институт возглавил член-корреспондент НАН Райс Кажкенович Тулебаев. В тот же год институт был преобразован в Акмолинскую государственную медицинскую академию. До 2001 года в академии были открыты 3 диссертационных совета. С 2001 года академию возглавил профессор Полат Казымбетович Казымбет, крупный ученый в области медицинской радиобиологии. При нём был открыт факультет усовершенствования врачей с 6 кафедрами: акушерства и гинекологии, травматологии и ортопедии, педиатрии, хирургии, внутренних болезней, анестезиологии и реаниматологии. В 2004 году академию возглавил академик АМН РК, профессор, доктор медицинских наук Жаксылык Акмурзаевич Доскалиев. При академии было создано учебно-методическое объединение медицинских вузов РК и открыт отдел развития государственного языка. Стал выпускаться ежеквартальный научно-практический журнал республиканского значения «Оториноларингология». С октября 2007 академию возглавил доктор медицинских наук Тимур Салаватович Тапбергенов. При нём постановлением Правительства Республики Казахстан № 451 от 13 мая 2008 года республиканское государственное казенное предприятие «Казахская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Республики Казахстан реорганизована в акционерное общество «Казахская медицинская академия» со стопроцентным участием государства в уставном капитале. С декабря 2008 года академию возглавил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель РК, Ph.D. Жаксыбай Шаймарданович Жумадилов. 6 января 2009 года АО «Казахская медицинская академия» преобразована в АО «Медицинский Университет Астана», который вошёл в состав Национального медицинского холдинга.

С 2010 года по 2019 год университет возглавлял доктор медицинских наук, заслуженный деятель Республики Казахстан Мажит Зейнуллович Шайдаров.

В 2019 году ректором был назначен бывший министр образования Литвы профессор Дайнюс Павалькис, который проработал на должности ректора столичного медвуза до 2021 года.

С ноября 2021 года на должность ректора вступил Камалжан Талгатович Надыров.

Научная и педагогическая деятельность 
После основания института осенью 1964 года на первый курс поступило 100 студентов. В феврале 1965 года из Алма-Атинского, Карагандинского, Семипалатинского и других медицинских институтов на второй курс были переведены ещё 100 студентов.
К 1967 году было сформировано в общей сложности 35 кафедр. В 1973 году была организована первая межкафедральная научно-исследовательская лаборатория.

К 1974 году в университете было защищено 15 докторских и 72 кандидатских диссертаций, а на 35 кафедрах работали 226 преподавателей, из них 4 доктора и 86 кандидатов медицинских наук. В университете обучалось более 2400 студентов.
В 1989 году был организован факультет по подготовке средних медицинских работников, а в 1990 году на базе межкафедральной лаборатории открылась центральная научно-исследовательская лаборатория.

Первое казахское отделение открылось в университете в 1990 году. В тот же год к академии был присоединен степногорский факультет «Mедико-биологическое дело», а в 2002 году были открыты факультеты «Фармация», «Стоматология», «Факультет Восточной медицины» и «Факультет средних медработников».

На 2010 год в университете работали 51 доктор наук, 33 профессора, более 180 кандидатов наук и 69 доцентов. За время существования университета образование в нём получило более 13,5 тысяч врачей.

Филиалы университета 
Всего с 1997 по 2001 год на базе университета были основаны десять филиалов научных центров и научно-исследовательских институтов. Среди них такие как филиал НИИ кардиологии, филиал НИИ туберкулёза и филиал НЦ проблем формирования здорового образа жизни Республики Казахстан.

Университет сегодня

Факультеты 
На сегодняшний день университет ведёт приём на обучение по следующим специальностям:
 Общая медицина
 Стоматология
 Общественное здравоохранение
 Сестринское дело
 Фармация
 Кинезитерапия
 Педиатрия

Миссия и цели 
После открытия вуза в 1964 году изменилось не только название вуза, но и увеличилось количество специальностей, были внедрены кредитные технологии обучения и трехступенчатая система образования — бакалавриат, магистратура, докторантура, аспирантура, академикатура. Рейтинг университета постоянно растёт и в течение нескольких лет университет входит в тройку ведущих медицинских вузов Республики Казахстан.

Медицинский университет Астана в перспективе должен стать:
 Лидером в системе высшего, послевузовского и непрерывного медицинского образования, инноваций в здравоохранении
 Научно-клиническим центром передовых медицинских технологий, интеллектуальных разработок;
 Центром формирования и внедрения стандартов корпоративного управления;
 Центром формирования научной, социально-культурной, образовательной среды и инфраструктуры.

Главные приоритеты развития:
 развитие человеческих ресурсов;
 предоставление качественного медицинского образования;
 создание собственной клинической базы;
 совершенствование вузовской науки;
 интеграция в международное образовательное и научное сообщество.

Исходя из сформулированной миссии вузом были определены следующие цели:
 Обеспечение качества подготовки профессионально и нравственно совершенных специалистов для системы здравоохранения Республики Казахстан, конкурентоспособных, владеющих инновационными технологиями, знаниями и гармонично развитых профессионалов, способных оказывать качественные и безопасные медицинские услуги в условиях глобализации мирового сообщества;
 Совершенствование образовательной деятельности;
 Организация инновационной клинической деятельности;
 Совершенствование научно-исследовательской работы;
 Совершенствование системы послевузовского и непрерывного профессионального образования, сильной научной школы, инноваций в здравоохранения и фармации;
 Развитие стратегического планирования деятельности;
 Укрепление операционной деятельности и управление финансами и активами;
 Формирование и внедрение стандартов корпоративной этики, источника информации и технологий, формирование научной, социально-культурной, здоровой корпоративной среды, доверия к системе здравоохранения.

В соответствии c основными целями сформированы стратегические направления развития Университета:
 Стратегическое направление: Формирование лидерских позиций в области высшего медицинского образования
 Обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг, предоставляемых АО «Медицинский университет Нур-Султан»
 Обеспечение оптимального объема и структуры образовательных услуг
 Обеспечение комплексного подхода при предоставлении образовательных услуг (социальный аспект)
 Стратегическое направление: Повышение эффективности корпоративного управления. Развитие кадрового, интеллектуального и материально-технического потенциала
 Развитие человеческих ресурсов и интеллектуального потенциала
 Совершенствование системы управления
 Развитие материально-технической базы
 Оценка системы качества деятельности университета
 Совершенствование механизмов финансовой политики
 Стратегическое направление: Развитие медицинской науки и практики, послевузовского и дополнительного образования
 Модернизация научно-медицинской инфраструктуры
 Расширение объемов и обеспечение качества послевузовского и дополнительного образования
 Обеспечение дочерних организаций Холдинга и системы здравоохранения РК высококвалифицированными медицинскими кадрами
 Внедрение эффективного менеджмента научно-медицинской деятельности
 Повышение конкурентоспособности научных исследований и интеграция в международное исследовательское пространство

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета

Университеты Астаны
Медицинские университеты Казахстана